Chiroubles peut faire référence à :
 Chiroubles, une commune française du département du Rhône ;
 Chiroubles, un des crus (AOC) du Beaujolais.